Азар Карадаш (; 9 августа 1981, Нурфьордэйд, Норвегия) — норвежский футболист, игравший на позиции защитника и нападающего. Выступал за сборную Норвегии.

Биография

Клубная карьера 
Свой первый профессиональный контракт подписал в 1999 году с клубом «Бранн». В дебютном сезоне провёл за команду только 6 матчей в чемпионате Норвегии, но позже стал основным игроком в команде. В 2002 году перешёл в «Русенборг», где также являлся игроком основы и за два полноценных сезона в команде дважды выиграл чемпионат страны.

Летом 2004 года Карадаш подписал контракт с португальской «Бенфикой». В составе «Бенфики» игрок провёл один сезон и помог команде впервые за 11 лет выиграть национальный чемпионат, а также принимал участие в розыгрыше Кубка УЕФА, в котором команда остановилась на стадии 1/16 финала, уступив московскому ЦСКА. Хотя контракт футболиста с «Бенфикой» был рассчитан на четыре года, в дальнейшем он больше не играл за португальский клуб. Сезон 2005/06 Карадаш провёл в аренде в клубе английской Премьер-лиги «Портсмут», а сезон 2006/07 в клубе второй немецкой Бундеслиги «Кайзерслаутерн». В 2007 году окончательно покинул «Бенфику» и вернулся в «Бранн», с которым в том же сезоне стал чемпионом Норвегии.

В 2009 году Карадаш перешёл в турецкий клуб «Касымпаша». За два сезона в новом клубе он сыграл 22 матча и забил 1 гол в турецкой Суперлиге, а в сезоне 2011/12 выступал с командой в первой лиге Турции, но по итогам сезона клуб вернулся в Суперлигу, став победителем плей-офф. Однако после окончания сезона игрок покинул команду и перешёл в норвежский «Согндал», за который выступал следующие полтора сезона. В 2014 году Карадаш вернулся в «Бранн», где выступал вплоть до окончания карьеры в 2019 году.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжную сборную Норвегии. Был капитаном молодёжной сборной. За главную команду страны Карадаш выступал нерегулярно и в период с 2001 по 2008 год сыграл за неё 10 матчей и забил 1 гол.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры, Карадаш получил должность ассистента тренера в фарм-клубе «Бранн 2».

Достижения 
 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (3): 2002, 2003, 
 Обладатель Кубка Норвегии: 2003
 «Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2004/05
 «Бранн»
 Чемпион Норвегии: 2007

Ссылки 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Согндал»